De originele Engelstalige titel van het boek Vlucht naar de top van Stephen King
The Running Man (1987), een film uit 1987, losjes gebaseerd op dit boek
The Running Man (1963), een film uit 1963
The Running Man (Bill Pronzini), een kort verhaal van Bill Pronzini
The Running Man (dans)
The Running Man (computerspel), een computerspel van het genre actiespel